Юзефполь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юзефполь — хутор в Свислочском районе Гродненской области.

Украина 
 Юзефполь — до 1945 г. название села Буговое в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Юзефполь — до 1945 г. название села Йосиповка в Ольшанском районе Кировоградской области.

См. также 
 Юзефовка